Вальес-де-Паленсуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 20,871 км². Население — 87 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса